El término acompañamiento puede referirse, en esta enciclopedia:

En las artes 
 al acompañamiento, el arte de tocar un instrumento musical junto con un vocalista;
 al acompañamiento o comparsa, un grupo de figurantes que salen a escena en una obra teatral sin cantar ni declamar;
 a El acompañamiento, una película argentina dramática de 1991, dirigida por Carlos Orgambide.

En la cocina 
 al acompañamiento o la guarnición, una preparación culinaria que acompaña los platillos principales.

En las ciencias de la salud 
 al acompañamiento de apoyo, la ayuda psicoterapéutica, profesional o no, a personas en situación de desamparo moral o de perturbación psicológica o desequilibrio emocional, en ocasiones durante las 24 horas del día.

Enlaces externos